Напад — царь Персиды во второй половине I века.

Напад был  во второй половине I века. Его отец и предшественник на троне — Намбед, а дедом был Артаксеркс II. По одной из версий, имя «Напад» означает «внук». На реверсе монет Напада также присутствуют звезда и полумесяц, однако появляется и бюст священника или правителя (возможно, Намбеда).

Преемником Напада стал Безымянный царь Персиды II.

Литература 
 Исследования
 Wiesehöfer J. KINGS OF PERSIS // Encyclopædia Iranica, 2009.
  Onomastica Persida: Names of the Rulers of Persis in the Seleucid and Arsacid Periods // Ancient Iranian Numismatics — in Memory of David Sellwood. — Mostafa Faghfoury, 2020. P. 131—132. — ISBN 978-1-949743-16-6.

Цари Персиды
Правители Азии I века